Hélène de Hongrie (-1091),  fille de Richezza de Pologne et du roi de la dynastie Árpád Béla Ier de Hongrie, reine consort de Croatie.
 Hélène de Hongrie (1155-1199), fille du roi Géza II de Hongrie et de son épouse, Euphrosine de Kiev, duchesse d'Autriche.